Municipio de Genoa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Genoa (condado de DeKalb, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Genoa (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Genoa (condado de Nance, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Nance.
 Municipio de Genoa (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.